Кукпоурук (Кукповрук; ) — река на северо-западе штата Аляска в США, протекает по территории боро Норт-Слоп.

Название реки имеет эскимосское происхождение и возможно означает «водный поток» или «довольно большой водный поток».

Берёт начало в горах Де-Лонг (западная окраина хребта Брукса) и течёт преимущественно в северном направлении. Впадает в лагуну Касегалук, отделённую от Чукотского моря группой барьерных островов. Устье реки находится в 14 км к югу от населённого пункта Пойнт-Лей. Длина реки составляет 257 километров.

Примечания 

Бассейн Чукотского моря в Северной Америке
Реки Аляски
География боро Норт-Слоп